Силуян — старообрядческая форма имени Силуан.

 Силуян (Килин) (1939—2021) — архиерей Русской православной старообрядческой церкви.
 Силуян (Кравцов) (ум. 1941) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии.